Второй этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2018/2019 проходил с 23 по 25 ноября 2018 года на катке Highland Sports Center (Томакомай, Япония). Забеги проводились на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, командной гонке, командном спринте, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты второго этапа

2018 год в конькобежном спорте